
Termin -{TR2}- ima više značenja.
 -{TAS1R2}-, ćelijski receptor
 -{Tomb Raider II}-, video igra